La Kakkonen è la terza divisione del calcio finlandese e corrisponde all'italiana Lega Pro.
È suddivisa in tre gironi all'italiana (A, B e C). La prima classificata di ogni girone è promossa in Ykkönen mentre le ultime tre di ogni girone retrocedono in Kolmonen.

Gironi

Girone A 
Dati aggiornati al 6 maggio 2010

Girone B 
Dati aggiornati al 6 maggio 2010

Girone C 
Dati aggiornati al 6 maggio 2010

Voci correlate 
 Kakkonen
 Kolmonen

Calcio nel 2010
Edizioni del campionato finlandese di calcio